

Geografia 
Diarra – comune del Mali

Persone

Calciatori
Alou Diarra – calciatore francese di origine maliana nato nel 1981
Boubacar Diarra – calciatore maliano nato nel 1979
Boubacar Diarra – calciatore maliano nato nel 1994
Cheick Diarra – calciatore maliano nato nel 1992
Drissa Diarra – calciatore maliano nato nel 1985
Lamine Diarra – calciatore senegalese nato nel 1983
Lassana Diarra – calciatore francese del Marsiglia nato nel 1985
Mahamadou Diarra – calciatore maliano nato nel 1981
Sigamary Diarra – calciatore francese di origine maliana nato nel 1984
Yacouba Diarra – calciatore maliano nato nel 1988

Pallacanestro
Mamoutou Diarra – cestista francese nato nel 1980

Musica
Kassoum Diarra – musicista burkinabè

Altro
Cheick Modibo Diarra – astrofisico e imprenditore maliano
Fatoumata Dembélé Diarra – giudice maliano